Osoby noszące nazwisko Ponti:
 Carlo Ponti − producent filmowy
 Edoardo Ponti – włoski reżyser i scenarzysta
 Gio Ponti – włoski architekt i projektant
 Simone Ponti – włoski wioślarz
Miejscowości we Włoszech:
 Ponti
 Ponti sul Mincio